Das Schachturnier zu München 1942 fand vom 14. bis 26. September statt. Es siegte der amtierende Schachweltmeister Alexander Aljechin vor Paul Keres und Jan Foltys. Der Ausrichter, der durch den Großdeutschen Schachbund initiierte Europa-Schachbund, bezeichnete das Turnier als „Europameisterschaft“. Das Turnier wird daher bisweilen als Vorläufer der heutigen Europameisterschaften im Schach angesehen, obwohl jüdische Spieler sowie Spieler aus Ländern, die sich mit dem Deutschen Reich im Krieg befanden, nicht teilnehmen konnten.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Spieler
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|0
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1|| Alexander Aljechin (FRA)||x||1 ||½ ||½ ||1 ||1||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||8½
|-
| 2|| Paul Keres (EST)||0 ||x||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 3|| Jan Foltys (B&M)||½ ||0 ||x||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||7
|-
| 4|| Efim Bogoljubow (GER)||½ ||½ ||0 ||x||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||7
|-
| 5|| Kurt Richter (GER)||0 ||1 ||½ ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7
|-
| 6|| Gedeon Barcza (HUN)||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||x||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 7|| Klaus Junge (GER)||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||x||1 ||½ ||0 ||0 ||1 ||5
|-
| 8|| Ludwig Rellstab (GER)||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||x||0 ||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 9|| Gösta Stoltz (SWE)||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||x||0 ||0 ||1 ||4
|-
| 10|| Ivan Vladimir Rohaček (SVK)||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||x||½ ||0 ||4
|-
| 11|| Mario Napolitano (ITA)||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||x||0 ||3½
|-
| 12|| Braslav Rabar (CRO)||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||x||2½
|-
|}
Wertungsturnier

1. Gösta Danielsson (SWE) 8, 2. József Szily (HUN) 7, 3-5. Géza Füster (HUN), Federico Norcia (ITA), Hans Müller (GER) 6.5, 6. Vincenzo Nestler (ITA) 6, 7-8. Sergiu Samarian (ROM), Alexander Tsvetkov (BUL) 5.5, 9. Mladen Šubarić (CRO) 5, 10. Carl Ahues (GER) 4.5, 11. Charles Roele (NED) 4, 12. Olof Kinnmark (SWE) 1.

Weblinks 
 Schachturnier zu München 1942 auf chessgames.com (englisch)

Einzelnachweise 

Munchen
Schachveranstaltung 1942
Schachwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in München